Coming Soon pode se referir a:

 Coming Soon (filme de 1999) – um filme americano de comédia-romântica de 1999.
 Coming Soon (filme de 1982) – um documentário de 1982.
 Coming Soon (filme de 2008) – um filme tailandes de terror de 2008.
 Coming Soon (banda) – uma banda da Letônia de rock industrial.
 Coming Soon (canção) – uma canção da banda Queen, do álbum The Game
 ComingSoon.net – um site de entretenimento da CraveOnline

Desambiguação